Chastonay ist der Familienname folgender Personen: 

 Elsa de Chastonay (1918–2007), Schweizer Ärztin
 Paul de Chastonay (1870–1943), Schweizer Jesuit und Publizist